Josef Zehnder ist der Name folgender Personen:

* Josef Zehnder (Verleger) (1810–1896), Schweizer Verleger und Politiker
 Josef Zehnder (Unternehmer) (1891–1968), Schweizer Möbelfabrikant 

Siehe auch:
 Sepp Zehnder